Старая Потьма — название населённых пунктов в России:
 Старая Потьма — село в Зубово-Полянском районе Республики Мордовия.
 Старая Потьма — деревня в Краснослободском районе Республики Мордовия.